Екатерина Воронцова:
 Воронцова, Екатерина Алексеевна (урождённая Сенявина; 1761—1784) — фрейлина, дочь адмирала А. Н. Сенявина.
 Воронцова, Екатерина Владимировна (род. 1983) — российская лыжница.
 Воронцова, Екатерина Семёновна (1783—1856) — графиня, фрейлина, хозяйка Уилтон-хауса.